Benoliel est un patronyme porté notamment par :

 Bernard Benoliel (1965-), critique de cinéma français ;
 David Max Benoliel (1934-), écrivain français ;
 Jeanne Quint Benoliel (), infirmière et scientifique américaine ;
 Joshua Benoliel (1873-1932), photographe et un journaliste portugais.
 Marie Benoliel, dite Marie S'infiltre (1991-), humoriste française.
 Raphaël Benoliel (1974-), producteur français.

Homonymie de patronyme